Josefshaus steht für:

 Josefshaus (Frankfurt-Schwanheim), Werktagskapelle der Pfarrei St. Mauritius
 Josefshaus (Paderborn), denkmalgeschütztes Gebäude in Paderborn
 Josefshaus (Laas), Dorfhaus in Südtirol
 Sankt Josefshaus Herten, Behinderteneinrichtung in Herten
 St. Josefshaus Wettringen, Kinderheim in Wettringen
 Josefshaus (Bergheim), Wohnhaus im Bergheimer Stadtteil Kenten
 Josefshaus Assinghausen, ehemaliges Kloster in Assinghausen
 St. Josefshaus, ehemalige Posthalterstation in Bergheim
 Sankt Josefshaus, Ortsteil von Hausen (Wied)
 St. Josefshaus, Altenheim in Junkersgut
 Josefshaus (Graz), Gebäude der Kirche und Konvent der Kreuzschwestern (Graz)
 St. Josefshaus, Wohnheim in Köln-Bayenthal
 Josefshaus (Haus Germete), ehemalige Scheune im Gut Haus Germete
 St. Josefshaus, Konvent der Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus in Seppenrade
Siehe auch:
 Josefsheim
 Josephinum